Generaal kan onder andere verwijzen naar:
 generaal, een tot de hoogste militaire rang behorende officier
 generaal-overste, het algemeen hoofd van enkele orden in de Katholieke Kerk